Wobblersyndroom, een aandoening bij vooral honden en paarden
Wobbler (band), een Noorse muziekgroep